Szprotawa est le nom :

Toponymie
en Pologne
 de la gmina de Szprotawa, dans le powiat de Żagań, dans la voïvodie de Lubusz
 de la ville de Szprotawa, chef-lieu de cette gmina